

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Conu“ beginnt.

Conu 



Conus 
 Conus, Bastien (* 1997), Schweizer Fussballspieler

Conuv 
 Conuvoion († 868), Abt von Saint-Sauveur (Redon), Heiliger